«Ни́на» — российский комедийный сериал, шоураннером которого является Жора Крыжовников. Производством проекта занимается компания «Тумач Продакшн».

Премьера сериала состоялась 3 октября 2022 года на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Новые серии выходили в эфир с понедельника по четверг в 20:30.

Сюжет 
В Нижнем Новгороде домохозяйка Нина Ершова удачно вышла замуж в третий раз и беззаботно живёт в загородном доме вместе со своими детьми, оказывая финансовую поддержку двум бывшим мужьям. Однако всё в одночасье рушится, когда любимый третий муж Костя заводит себе любовницу.

Актёры и роли

В главных ролях

В ролях

Производство 
Образ главной героини был вдохновлён Скарлетт О'Харой из романа Маргарет Митчелл «Унесённые ветром».

Роль второго мужа главной героини Славы была написана специально для Сергея Бурунова.

Премьерный показ первой серии состоялся 27 августа 2022 года в московском кинотеатре «Салют» в рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь кино».

Примечания

Ссылки 
 Страница сериала на сайте телеканала ТНТ
 Страница сериала в онлайн-кинотеатре Premier

Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2022 году
Комедийные телесериалы России
Телесериалы-ситкомы России
Телесериалы телеканала ТНТ
Телесериалы на русском языке